Le mot Boumerdès est la transcription française du mot berbère Bu-Merdes, mot composé à l'étymologie obscure pouvant être assimilé à une antique plateforme dédiée à l'artillerie (Tamerdet), ou "Megh" > mouillage. En arabe le nom se note comme il se prononce : بومرداس:

Toponymie 

 Boumerdès, commune de Basse Kabylie en Algérie.
 Daïra de Boumerdès, daïra de Basse Kabylie en Algérie.
 Wilaya de Boumerdès, wilaya de Basse Kabylie en Algérie.
 Communes de la wilaya de Boumerdès, liste de communes en Algérie
 Daïras de la wilaya de Boumerdès, liste de daïras en Algérie

Divers
 Agriculture dans la wilaya de Boumerdès, secteur économique en Algérie.
 Raed Chabab Boumerdès, club de football en Algérie.
 Séisme de 2003 à Boumerdès, séisme en Algérie.
 Université de Boumerdès, université en Algérie.